O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, mais conhecido atualmente como Brasil Sevens (ou simplesmente BR Sevens), é a principal competição no Brasil, em nível nacional, da modalidade de Rugby sevens.

A partir de 2011 é realizado em uma única etapa, ao contrário do formato adotado anteriormente conhecido como Circuito Brasileiro de Rugby Sevens, mesmo formato da Série Mundial de Sevens da IRB, de múltiplas etapas. Com essa mudança, a Confederação Brasileira de Rugby tem por objetivo permitir uma participação maior de equipes de todo o país, que sofrem com a falta de recursos para participar de múltiplas etapas.

Temporadas

Categoria Adulto Masculino

Categoria Adulto Feminino

Categoria Juvenil Masculino M18

Categoria Juvenil Feminino M18

Categoria Juvenil Masculino M16

Ver também 
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens
 Nordeste Sevens
 Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Campeonato Nordestino de Rugby Sevens
 Torneio Universitário de Rugby Seven a Side
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens
 IRB Sevens World Series